Roy Scheider (ur. 1932)
 Timo Scheider (ur. 1978)